Йозеф Матиас Грасси, также Джузеппе Грасси (); 22 апреля 1757, Вена — 7 января 1838, Дрезден) — австрийский живописец-портретист, представитель академического классицизма.

Биография 
Йозеф Грасси был сыном итальянского ювелира Оттилио Грасси (1723—1791). Его старший брат — скульптор-модельер по фарфору Антон Грасси.

Недоразумения и путаница относительно правильного написания второго имени Йозефа Грасси, которое часто неправильно указывается как «Мария», сравнительно недавно, в 2012 году, было исправлено в связи с публикацией в Зальцбурге истории портрета Моцарта работы живописца.

До 1791 года Йозеф Грасси обучался в Венской Академии изобразительного искусства. Из-за конфликта в ходе учебы с руководством академии он переехал в Варшаву, где, работая в 1791—1794 годах, завоевал популярность, как живописец портретного жанра. Во время польского восстания он смог покинуть место боевых действий благодаря посредничеству революционного лидера Тадеуша Костюшко. В 1799 году Грасси получил звание профессора Академии изобразительных искусств в Дрездене. Йозеф Грасси был членом римской Академии Святого Луки. С 1816 по 1821 год он оставался в Риме в качестве куратора по обучению королевских пенсионеров из королевства Саксонии.

Грасси стал кавалером Большого креста Саксонского ордена Заслуг и был назначен советником тайной миссии герцогом Августом Саксен-Готским. Он также был членом различных академий.

За время пребывания художника в Варшаве, им создано большое количество портретов российской и польской аристократии, в частности Я. Е. Сиверса, Александры Браницкой, Марии Нарышкиной, Прасковьи Гагариной, Т. Костюшко, Юзефа Понятовского, композитора М. Огинского и многих других. Его чувственные портреты женщин особенно ценились за изящество. Однако популярный в своё время именно как портретист, сегодня он почти забыт.
Йозеф Грасси дружен с польским художником-миниатюристом Юзефом Косинским и портретистом Казимежем Войняковским.

В 1795 Грасси вернулся в Вену и до 1799 жил в родном городе. Он обучил многих известных впоследствии художников, среди которых был Антоний Бланк.

Скончался в Дрездене в 1838 году.

В Санкт-Петербургском Эрмитаже имеется три портрета работы Йозефа Грасси .

Портретная галерея Йозефа Грасси

Примечания

Ссылки 
 Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. «Historia malarstwa polskiego». Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński. Kraków 2000. (пол.)
 Anna Lewicka-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka. «Slownik malarzy polskich». Wydawnictwo ARKADY. Warszawa 2003. (пол.)
 NORDISK FAMILJEBOK, Биографические данные И.Грасси

Преподаватели Высшей школы изобразительных искусств (Дрезден)
Художники-портретисты Австрии